Виктор Антонович Колесников (12 октября 1924, Рутченково, Донецкая губерния, Украинская ССР — 12 декабря 1986, Донецк) — советский футболист, нападающий.

Биография 
Родился в 1924 году в посёлке Рутченково Донецкой губернии (с 1938 года — в черте Донецка).

Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Отечественной войны II степени (27 марта 1945), Красной Звезды (19 октября 1944), медалью «за взятие Берлина» (26 ноября 1945).

Начал карьеру в команде группы II ОДО Свердловск в 1946 году. В следующем году провёл три кубковых матча за «Шахтёр» Сталино. В том же году перешёл в ОДО Киев. В 1948 году провёл один матч за ЦДКА — 5 августа открыл счёт в гостевом матче против «Динамо» Минск (4:1). В 1949—1952 годах в составе «Шахтёра» сыграл 108 матчей в чемпионате, забил 22 гола.

Бронзовый призёр чемпионата 1951 года.

Скончался 12 декабря 1986 на 64 году жизни. Похоронен в посёлке Новотроицкое Волновахского района.

Имя Колесникова есть на открытой в апреле 2013 года в парке имени Щербакова Донецка Берёзовой Аллее памяти в честь футболистов «Стахановца» — участников Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК ОДО Свердловск
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК ЦСКА Москва
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые медалью «За взятие Берлина»